Това е Списък на самолетите във ВВС на Гърция.

Военновъздушни сили на Гърция
Гърция